3747 Belinskij – asteroide della fascia principale
 cratere Belinskij – cratere sulla superficie di Mercurio
 Belinskij – cittadina della Russia
 Belinskij – rajon dell'Oblast' di Penza, nella Russia europea
 Belinskij – film del 1951 diretto da Grigorij Michajlovič Kozincev
 Vissarion Grigor'evič Belinskij – giornalista e critico letterario russo